Gjelstad ist der Name folgender Personen:

 Jørn Eugen Erling Gjelstad (* 1955), norwegischer Diplomat
 Kristian Lauvik Gjelstad (* 1998), norwegischer Telemarker

Siehe auch:

 Gjelstad-Pass